Юнес Ель-Айнауї (, ; народ. , Рабат) — марокканський професійний тенісист.

Переможець п'яти турнірів АТР в одиночному розряді. Найбільшим професійним досягненням є 14-е місце у світовому рейтингу у березні 2003 р. у віці 31-го року. Лауреат нагороди АТР в номінації «Повернення року» (1998). У 2000 і 2002 роках двічі вибирався до ради гравців АТР.

Біографія 
У 1990 році у віці 18 років, Ель-Айнауї поїхав до США у м. Брейдентон, штат Флорида, щоб провести тиждень у тенісній академії Ніка Боллетьєррі. Після цього він вирішив стати професійним тенісистом. Юнес продовжував відточувати свою майстерність в академії протягом наступних двох років. Для того, щоб отримувати дохід він працював водієм автобусу академії, прибирав тренажерний зал, доглядав за ракетками, працював помічником для молодших учнів академії.

Кар'єра 
З 1990 року Ель-Айнауї почав виступи у складі збірної Марокко, коли вперше брав участь у Кубку Девіса. У 1992 він виступав на Олімпіаді в Барселоні у складі збірної, де у другому колі змагань поступився п'ятій ракетці світу Борису Беккеру.

У березні 1993 році Юнес здобув перший помітний успіх в одиночному розряді на Гран-прі в Касабланці, де він вперше у своїй кар'єрі вийшов у фінал турнірів АТР. Проте у фіналі поступився аргентинському тенісисту Гілльєрмо Перес-Рольдану.

Особисте життя 
Одружився в 1997 році з Анні-Софі. Має троє синів: Юен, Ніл і Ноам.

У 2003 році за результатами опитування марокканського журналу L'Economiste Юнес Ель-Айнауї був визнаний найкращим прикладом для наслідування в країні, випередивши діючого на той час прем'єр-міністра Марокко Гішама ель-Герружа.

Спортивні досягнення

Титули

Найкращі партії

Посилання

Примітки 

Персоналії за алфавітом
Уродженці Рабата
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Французи Марокко
Призери Середземноморських ігор з тенісу
Марокканські тенісисти